Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Martín Jaite era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Franco Davín.

Jay Berger ha battuto in finale 6–3, 6–3  Franco Davín.

Teste di serie

  Martín Jaite (secondo turno)
  Horacio de la Peña (secondo turno)
  Horst Skoff (secondo turno)
  Francisco Maciel (quarti di finale)

 Eduardo Bengoechea (primo turno) 
 Christian Miniussi (primo turno) 
 Carlos Kirmayr (primo turno) 
 Mark Dickson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1986